Alleyrat ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

Alleyrat (Creuse) im Département Creuse
Alleyrat (Corrèze) im Département Corrèze